Йенеке () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Йенеке, Густав (1908—1985) — немецкий хоккеист и теннисист, двукратный чемпион Европы по хоккею.
 Йенеке, Эрвин Густав (1890—1960) — немецкий военачальник, генерал-полковник вермахта.